De 2. Bundesliga 1975/76 was het tweede seizoen van het tweede niveau van het Duits voetbalkampioenschap. De competitie bestond uit 40 clubs die werden onderverdeeld in een Noord- en Zuid-divisie. De kampioen promoveerde naar de Bundesliga, terwijl de nummers 2 hier een play-offwedstrijd voor moesten spelen. De laatste vier uit elke groep degradeerden naar een van de verschillende Oberliga's.

Noord

Eindstand

Topscorers

Zuid

Eindstand

1 Na het seizoen werd de licentie van 1. FSV Mainz 05 ingetrokken en werden zij de vierde gedegradeerde club.

Topscorers

Play-offs

Statistieken

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1975/76 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

2. Bundesliga
Duits competitievoetbal 1975/76